Ciénaga kan syfta på:

Colombia 

 Ciénega (kommun), Boyacá, 
 Ciénega (ort), Boyacá, 
 Ciénaga, kommun, Magdalena,

Mexiko 

 La Ciénega (ort i Mexiko, Hidalgo, La Misión),